Per Giulio Cattaneo si può intendere:
 Giulio Cattaneo (Piacenza, 1445 circa – Milano, 9 aprile 1531), diplomatico e statista italiano
 Giulio Cattaneo (Firenze, 1925 – Roma, 2010), scrittore e critico letterario italiano